«The Good Ones» () — песня американской кантри-певицы Габби Барретт, вышедшая 8 июня 2020 года в качестве второго сингла с дебютного студийного альбома Goldmine (2020). Сингл достиг первого места в кантри-чарте Hot Country Songs, получил платиновый сертификат RIAA в США.

История 
Барретт написал «Хорошие» в 2019 году вместе с Заком Кейлом, Эмили Лэндис и Джимом МакКормиком. Песня была вдохновлена мужем Барретта Кейдом Фоенером и была предназначена для того, чтобы подчеркнуть позитивные отношения, в отличие от истории, описанной в «Hope». С лирической точки зрения песня представляет собой «балладу с тонкими нюансами», описывающую тип мужчины, за которого надо выходит замуж.

Отзывы 
Композиция, в целом, была одобрительно встречена музыкальными экспертами и обозревателями.
Билли Дьюкс из Taste of Country похвалил тексты песен «The Good Ones» и добавил, что песня «обещает оказать большее влияние, чем [„I Hope“]». Крис Партон из Sounds Like Nashville написал, что в песне «парящий вокал и эпические инструменты». В основном положительном обзоре для Goldmine Брайан Мэнсфилд цитирует «The Good Ones» как один из примеров «big hooks and big emotions», которые способствуют успеху альбома.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео для песни «The Good Ones» было снято Brian Vaughan и Taylor Kelly и впервые показано 29 августа 2020 года. 
В видео представлена Мадлен Делп, «Мисс инвалидная коляска США 2017 года» (Madeline Delp, Miss Wheelchair USA 2017), прикованная к инвалидному креслу будущая невеста, мечтающая о возможности стоять и танцевать со своим женихом на своей свадьбе. На протяжении всего видео показаны сцены, в которых будущий жених Делп, которого играет Патрик Уорстелл, создает ремни безопасности, чтобы помочь Делп оставаться на ногах. Это завершается тем, что пара танцует вместе на своей вымышленной свадьбе с помощью создания ремня безопасности Worstell. Барретт хотела использовать видео, чтобы продемонстрировать, что «история любви каждого будет уникальной», в то время как Делп заявила, что видео основано на реальном жизненном опыте.

Коммерческий успех 
«The Good Ones» 24 апреля 2021 года достиг первого места в хит-параде Billboard Hot Country Songs, став вторым подряд чарттоппером Баррет. Также песня 17 апреля стала номером один в кантри-чарте Country Airplay и это третий случай за последние четверть века, когда женщины двумя своими первыми синглами возглавляют Country Airplay. Ранее это делали Келси Баллерини (в 2016) и Wynonna Judd (в 1992).
1 мая 2021 года благодаря тому, что сингл третью неделю подряд лидировал в чарте Country Airplay, Габби Барретт, стала первой за 10 лет женщиной с трёхнедельным лидерством, впервые после дуэта Jason Aldean и Келли Кларксон «Don’t You Wanna Stay» (3 недели № 1 в марте 2011). А сольно женщина лидировала в Country Airplay в последний раз в 2010 году: Миранда Ламберт «The House That Built Me» (4 недели № 1 в июне 2010).

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Кантри-песни
Песни 2020 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Country Songs
Синглы Warner Bros. Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Country Airplay